Grandvaux (Saône-et-Loire), een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
Grandvaux (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Vaud